Het WTA-tennistoernooi van Bad Homburg (officieel Bad Homburg Open) van 2021 vond plaats van zondag 20 tot en met zaterdag 26 juni 2021 in de Duitse plaats Bad Homburg vor der Höhe. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Tsjechische Petra Kvitová bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, de thuisspelende Angelique Kerber, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Kateřina Siniaková in twee sets. Het was Kerbers dertiende WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Darija Jurak en Andreja Klepač won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Nadija Kitsjenok en Raluca Olaru in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Kroatische Jurak had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Sloveense Klepač acht.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland – zij bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus en Russin Anna Blinkova waren het derde reekshoofd – zij kwamen tot de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Rosalie van der Hoek (NL) en de Poolse Katarzyna Piter verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Bad Homburg 2021
Bad Homburg